Civiele gezondheidstechniek heeft betrekking op de 'stedelijke waterketen'. De deelgebieden hierbij zijn:
 drinkwatervoorziening
 riolering
 afvalwaterbehandeling.

In Angelsaksische landen wordt voor gezondheidstechniek de term sanitary engineering
gebruikt. Het woord 'sanitair' is een verzamelnaam voor badkamers, wastafels, wc's, etc. Hierbij staat vooral de persoonlijke hygiëne in het middelpunt. 

Een goede persoonlijke hygiëne speelt een zeer belangrijke rol in de gezondheidstoestand van de bevolking (volksgezondheid). Dit is nog steeds goed te zien in landen met een gebrekkige drinkwatervoorziening, een gebrekkige afvalwaterinzameling en/of een gebrekkige afvoer van menselijke uitwerpselen (toiletten en latrines), waarbij meestal ook de afvoer van vast vuil slecht ontwikkeld is. 

De drinkwatervoorziening en de riolering zijn nutsvoorzieningen (voor het algemeen en openbaar nut), naast elektriciteit, gas, telefoon en televisiekabel.

De drinkwatervoorziening wordt verzorgd door het drinkwaterbedrijf, ook wel waterleidingbedrijf genoemd. Dit zijn meestal zelfstandige bedrijven waarvan gemeenten of provincies de aandeelhouders zijn.

De riolering wordt over het algemeen verzorgd door de gemeente. Hierbij voert de riolering niet alleen het huishoudelijke afvalwater af, maar ook het regenwater van daken, wegen en pleinen
(verhard oppervlakken).

Het ingezamelde rioolwater kan tegenwoordig niet meer ongezuiverd geloosd worden. De behandeling van het afvalwater wordt verzorgd door zuiverings- en waterschappen. De waterschappen in Nederland zijn primair verantwoordelijk voor het
peil van het oppervlaktewater (polderpeil) en de kwaliteit hiervan.

Enkele typische kenmerken van de stedelijke waterketen zijn:
 grootschalige, gespecialiseerde infrastructuur
 groot belang voor volksgezondheid en milieu
 helder geformuleerde doelstellingen
 uitgevoerd door goed georganiseerde sectoren dan wel bedrijven.

Civiele techniek
Gezondheid